

Geografi
Storfallet kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Storfallet, Antarktis,

Sverige 

 Storfallet (Kågeälven), Västerbottens län,

Segling
Inom segling betecknar storfallet den lina eller vajer man hissar storseglet med.

Robotskapade Antarktisförgreningar